JBK kan syfta på:

Jönköpings BK - en förening med verksamhet inom bowling och fotboll.
JBK – en klubb vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, se Juridiska bildningsklubben
JBK (musikgrupp) – en musikgrupp bestående av Steve Jansen, Richard Barbieri och Mick Karn
Jakobstads BK – en fotbollsklubb i Finland